Le royaume anglo-saxon de Northumbrie est issu de l'union des royaumes de Bernicie et de Deira, tous deux fondés vers le milieu du . Cette union, accomplie pour la première fois par Æthelfrith vers 604, est remise en question à plusieurs reprises durant la première moitié du  : les puissants rois Edwin et Oswald de Northumbrie parviennent à régner sur les deux royaumes, mais leur œuvre se défait dès leurs morts respectives. C'est Oswiu qui assure définitivement l'union des deux royaumes, en 654 ou 655.

La Northumbrie connaît une histoire tourmentée au  : sur les quatorze rois qui se succèdent entre Osred  (mort en 716) et Eardwulf (monté sur le trône en 796), six sont détrônés, quatre assassinés et deux abdiquent pour se faire moines. Les sources se raréfient à partir du début du , rendant la chronologie plus difficile à établir.

Le royaume tombe entre les mains des envahisseurs vikings en 867. Ils fondent le royaume viking d'York. Autour de Bamburgh subsiste un reliquat gouverné par des seigneurs anglo-saxons. Les rois du Wessex tentent à plusieurs reprises d'annexer la Northumbrie à leur royaume ; ils y parviennent finalement en 954, après la chute d'Éric « Hache-de-Sang ». Elle devient dès lors un simple comté au sein du royaume anglo-saxon d'Angleterre.

Rois de Bernicie et de Deira (jusqu'en 679) 

Les dates reprennent celles proposées par D. P. Kirby. Un décalage d'un an est possible (par exemple, la mort d'Edwin se situe peut-être en 634 et non en 633).

Rois de Northumbrie jusqu'à l'invasion viking (655-867)

Après l'invasion viking (867-954)

Arbre généalogique

Références

Bibliographie

Voir aussi 

 Comte de Northumbrie
 Royaume viking d'York
 Liste des seigneurs de Bamburgh

Northumbrie

Northumbrie